Sebastian Vauban – (1633-1707), inżynier i architekt, marszałek Francji.
 Vauban – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saône-et-Loire.
 Vauban – francuski niszczyciel z okresu II wojny św. typu Guepard (2400-tonowego)